

Događaji

Rođenja 
 Anaksimandar (610. – 546. pr. Kr.), starogrčki filozof.

Smrti